Индрадьюмна — в позднейших индийских языках Индрадумна (блеск, сила Индры) — имя нескольких лиц индийской мифологии.

 В Махабхарате встречается внук Бхараты — Индрадьюмна.
 В Пуранах это имя носит царь, который целых 2000 лет вёл борьбу с крокодилом-демоном и наконец убил его мечом Вишну.
 Так же назывался один царь в Аванти, который собрал кости Кришны, выстроил храм Вишну и приказал «художнику богов», Вишвакарману, сделать изображение Джаганнатха, почитаемое в Ориссе.
 Индрадьюмна Свами (род. 1949) — американский кришнаитский гуру и проповедник.

Индуистская мифология